Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Henrieta Nagyová e Sylvia Plischke che hanno battuto in finale Liezel Huber e Vanessa Webb 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Åsa Svensson /  Corina Morariu (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

 Rika Hiraki /  Yuka Yoshida (semifinali)
 Liezel Huber /  Vanessa Webb (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2000